Courtland kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Courtland (Alabama)
North Courtland
Courtland (Kansas)
Courtland (Minnesota)
Courtland (Mississippi)
Courtland (Virginia)